Delta (doorverwijspagina)
Delta (letter) - Vierde letter van het Griekse alfabet
verschil (wiskunde), met als symbool Δ, ook en vooral in de fysica
Driehoek (meetkunde)
 Alt-J - Britse indieband

Zie ook
Driehoek (doorverwijspagina)